Gaisriegl ist der Name folgender Orte:

 Gaisriegl (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Gaisriegl (Gemeinde Vorderstoder), Ortschaft von Vorderstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich